Дреготешть () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Дреготешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Дреготешть.
 Дреготешть () — комуна в Румунії, у повіті Горж.
 Дреготешть () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Дреготешть.